

Geografia 
 Wa – città del Ghana
 Wa – antico termine cinese usato per riferirsi all'attuale Giappone
 Wa – fiume della Thailandia del Nord

Sigle 
 Watt Angle – Angolo di Watt (fisica)
 Western Arms – costruttore di fucili ad aria compressa
 Wild Arms – videogioco per la PlayStation
 With Average – a tutte le condizioni di polizza, compresa avaria (termine commerciale)
 Worms Armageddon – videogioco strategico a turni

Codici 
 WA – codice vettore IATA di Western Airlines e KLM Cityhopper
 WA – codice FIPS 10-4 della Namibia
 wa – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua vallona
 WA – codice ISO 3166-2:AU dell'Australia Occidentale (Australia)
 WA – codice ISO 3166-2:LY del distretto di al-Wahat (Libia)
 WA – codice ISO 3166-2:US dello Stato di Washington (Stati Uniti)

Etichettatura tessile
 WA – sigla della denominazione della fibra angora

Musica 
 Wa – album di Akira Takasaki del 1997
 Wa – album di Henri Dikongué del 1999

Altro 
 Wa – gruppo etnico stanziato a cavallo della frontiera tra Birmania e Cina
 Wa – kana giapponese
 WA – targa automobilistica di Varsavia-Bialoleka (Polonia)
 WA – acronimo di WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea per smartphone